Силицид рения — неорганическое соединение 
рения и кремния 
с формулой ReSi, 
кристаллы.

Получение 
 Нагревание стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Силицид рения образует кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа P 23,
параметры ячейки a = 0,4775 нм, Z = 4,
структура типа силицида железа FeSi
.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 1880°С (1820°С)
и по данным работы  метастабильно при температуре ниже 1650°С.

Примечания 

Соединения рения
рения